Артилерійська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Артилерійська — вулиця у місті Боярка.
 Вулиця Артилерійська — зникла вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Артилерійська — зникла вулиця у місті Київ.
 Вулиця Артилерійська — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Артилерійська — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Артилерійська — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Артилерійська — вулиця у місті Херсон.
 Вулиця Артилерійська — вулиця у місті Ужгород.

Вулиці